El Campionat del Món de Futsal de l'AMF és la competició de seleccions nacionals mundials de futbol sala organitzada per l'Associació Mundial de Futsal (AMF).

Entre 1982 i 2000 la competició fou organtizada per la FIFUSA, organització predecessora de l'actual AMF.

Historial

Vegeu també 
 Associació Mundial de Futsal
 Selecció Catalana de Futbol Sala

Enllaços externs 
 Associació Mundial de Futsal 

Competicions de futbol sala mundials